Thailand Masters steht für:

 Thailand Masters (Snooker), Snookerturnier
 Thailand Masters (Badminton), Badmintonturnier